

Калінінське сільське поселення — сільське поселення, Вікуловський район, Тюменська область
 Калінінське сільське поселення — сільське поселення, Вурнарський район, Чувашія
 Калінінське сільське поселення — сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область